Уровень:

 Уровень — измерительный инструмент прямоугольной формы из пластика, дерева или металла с установленными в нем прозрачными колбами (глазками), заполненными жидкостью с пузырьком воздуха.
 Уровнемер (устройство)
 Уровень моря
 Трофический уровень
 Уровень кислотности
 Энергетический уровень
 Уровень (игры)